Heydt

ist der Name folgender Orte:
 Heydt (Hückeswagen), Hofschaft in der Stadt Hückeswagen, Nordrhein-Westfalen
 Heydt (Remscheid), Hofschaft in der Stadt Remscheid, Nordrhein-Westfalen

ist der Familienname folgender Personen:
 Emil Heydt (* 1926), deutscher Leichtathlet
 Georg Heydt (1619–?), deutscher Maler
 James von der Heydt (1919–2013), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Louis Jean Heydt (1903–1960), US-amerikanischer Schauspieler
 Martin von der Heydt (* 1972), deutscher Pianist
 Peter von der Heydt Freiherr von Massenbach (1938–2008), deutscher Politiker (CDU)
 Robert von der Heydt (1837–1877), deutscher Verwaltungsjurist

von der Heydt ist der Name folgender Mitglieder einer Wuppertaler Unternehmerfamilie:
 von der Heydt (Familie)

 Bernhard von der Heydt (1840–1907), Landrat des Obertaunuskreises, Sohn von August von der Heydt (1801–1874)
 Carl von der Heydt (1806–1881), deutscher Bankier und Bibelübersetzer
 Daniel Heinrich von der Heydt (1767–1832), Unternehmer und Politiker
 Daniel von der Heydt (1802–1874), Bankier, Unternehmer und Bürgermeister, Sohn von Daniel Heinrich von der Heydt
 Eduard von der Heydt (1882–1964), deutscher Bankier und Kunstsammler, Sohn von August von der Heydt (1851–1929)
 Karl von der Heydt (1858–1922), deutscher Bankier, Förderer des Kolonialismus, Vorsitzender des Alldeutschen Verbandes, Literat und Mäzen
 Marie Mathilde Freiin von der Heydt (1850–1889), Tochter von August von der Heydt (1825–1867), Ehefrau von Emil Weyerbusch
 Selma von der Heydt (1862–1944), Kunstsammlerin und Mäzenin

von der Heydt nach Mitgliedern der Wuppertaler Familie bezeichnet:
 Von der Heydt-Kulturpreis (ehem. Eduard von der Heydt-Kulturpreis), Kulturpreis der Stadt Wuppertal
 Von der Heydt-Museum, Kunstsammlung in Wuppertal 
 Von-der-Heydt-Park, Parkanlage in Wuppertal
 Von-der-Heydt-Platz, Platz in Wuppertal
 Von-der-Heydt-Schacht, ehemaliges Steinkohlebergwerk in Ibbenbüren
 Zeche Von der Heydt, ehemaliges Steinkohlebergwerk in Herne
 Von-der-Heydt-Turm, Aussichtsturm in Wuppertal
 Sommerhaus Von-der-Heydt, Villa in Wuppertal
 Bankhaus von der Heydt-Kersten & Söhne, ehemaliges Bankhaus in Wuppertal, jetzt als Bankhaus von der Heydt in München 
 Von der Heydt (Saarbrücken), ehemalige Grube und denkmalgeschützte Bergarbeitersiedlung in Saarland
 Haus Daniel von der Heydt, Villa in Wuppertal 
 Grube Von der Heydt
 Villa von der Heydt

außerdem:
 Brennerei H. Heydt im niedersächsischen Haselünne

Siehe auch: 
 Heyd
 Heidt
 Haidt
 Heid
 Hayd
 Haid
 Hyde
 Hide
 Heyde